

Francisco Pedro Manuel Sá est un joueur de football.

Francisco Sá est une municipalité de l'État du Minas Gerais.